Il nome Vremja (in russo Вре́мя – "tempo") si può riferire a:
Vremja (rivista), rivista mensile russa fondata da Fëdor Dostoevskij e da suo fratello.
Vremja (telegiornale), telegiornale russo.